Koplowitz:
 Ernesto Koplowitz
 Esther Koplowitz y Romero de Juseu
 Fundación Esther Koplowitz
 Alicia Koplowitz y Romero de Juseu